Die Saison 2011/12 der Oberliga Hamburg war die 67. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hamburg und die vierte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie startete mit dem ersten Spieltag am 29. Juli 2011 und endete mit dem letzten Spieltag am 25. Mai 2012. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der SC Victoria Hamburg mit sechs Punkten Vorsprung auf den FC Bergedorf 85.

Die Abstiegsränge belegten der Oststeinbeker SV, SC Vorwärts-Wacker Billstedt und TSV Sasel. Eine Besonderheit gelang dabei dem TSV Sasel, der zwar nur ein einziges Spiel in der Saison gewinnen konnte, dieses dafür aber gleich mit 5:0.

Aus der Landesliga Hamburg stiegen der FC Elmshorn, Bramfelder SV, HSV Barmbek-Uhlenhorst und SV Lurup auf.

Der Torschützenkönig wurde Thorben Reibe vom VfL Pinneberg mit 21 Treffern.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle

Weblinks 
 Oberliga Hamburg 2011/12 bei kicker.de
 Oberliga Hamburg 2011/12 bei fussballdaten.de
 Oberliga Hamburg 2011/12 bei weltfussball.de

2011
Oberliga Hamburg 2011/12